Сухоречье — название населённых пунктов:

Россия 
 Сухоречье — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Сухоречье — село в Симферопольском районе Крыма.
 Сухоречье — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма
 Сухоречье — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Сухоречье — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Сухоречье — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Сухоречье — село в Томском районе Томской области.

Украина 
 Сухоречье — село в Пустомытовском районе Львовской области.

См. также 
 Сухореченский